Zerrouki ist der Familienname folgender Personen:
 Dalila Zerrouki (* 1982), algerische Fußballspielerin
 Merouane Zerrouki (* 2001), algerischer Fußballspieler
 Ramiz Zerrouki (* 1998), algerischer Fußballspieler
 Sid Ahmed Zerrouki (* 1970), algerischer Fußballspieler